

Більчев — село в гміні Крамськ Конінського повіту Великопольського воєводства
 Більчев — село в гміні Серошевіце Островського повіту Великопольського воєводства